Гражданская война в Либерии

 Первая гражданская война в Либерии (1989—1996)
 Вторая гражданская война в Либерии (1999—2003)